Vorstendom Saksen-Hildburghausen
 Hertogdom Saksen-Hildburghausen